Hard Melody es el título homónimo de la primera demo de la banda catalana de Heavy Metal Hard Melody, lanzado el 1 de mayo de 1992.

Tras su formación en 1989 y antes de su separación en 1994, Hard Melody entró en estudio dos veces. La primera en 1991 en los estudio Canal 4 Audio de Blanes (Gerona) con la producción de Suli Campos (Excess, La Cara Oculta) y Xavi Puig (Manzano, Sangtraït, Juegos Ocultos), y la segunda en 1992 en el estudio de Xavi Vidal (La Gran Aventura) en Sabadell. Por falta de medios, la primera grabación jamás llegó a ver la luz, porque lo que en 1992 deciden recuperar algunos de aquellos temas para, junto a la última grabación, autoeditar una demo de 6 temas en formato casete llamada como la propia banda. De esta maqueta llegaron a vender cerca de 500 copias.

Esta demo, prácticamente imposible de encontrar hoy en día, fue su único material editado en esta primera etapa, hasta que en 2021 se volverían a reunir para celebrar el 30 aniversario editando el EP '9121'.

Formación 

 Frank Hinojosa: voz
 Jordi Mora: guitarra y coros
 Paspe Martínez: guitarra y coros
 Miky Corregidor: bajo y coros
 Billy Purdie: batería y coros

Colaboraciones 

 Suli Campos, guitarra
 Carlos Izaga, coros

Lista de canciones

Cara A 

 Levántate y grita (música HM, letra M. Corregidor)
 Demoledora (música HM, letra B. Purdie)
 Ol rait (música HM, letra J. Mora)

Cara B 

 Kuesko (música HM, letra B. Purdie)
 Mundo muerto (música HM, letra M. Corregidor)
 Nada que celebrar (V Centenario, de qué?) (música HM, letra M. Corregidor)

Ficha técnica 

 Tracks 1, 2, 5 y 6: Grabadas y mezcladas por Xavi Vidal. Producido por Hard Melody. (1992)
 Tracks 3 y 4: Grabadas y mezcladas por Dani Fuertes en Canal 4 Audio. Producido por Suli Campos y Xavi Puig. (1991)

Enlaces externos 

 Página de Hard Melody
 Hard Melody en Bandcamp
 Hard Melody en Reverb Nation

Referencias